Ранчо Ескондидо има више значења:

 Ранчо Ескондидо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ескондидо, Колонија Колорадо Нумеро Трес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Ескондидо, Марија Сандовал де ла Круз (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Ескондидо, Ла Паз (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Ескондидо, Ла Омита (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Тонаја), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Ескондидо, Сектор Сеис (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Сантијаго Вауклиља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Ескондидо, Ломас де Чора (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Ескондидо, Аурелијано Росалес (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Ескондидо (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику